Joel Chenal nació el 10 de octubre de 1973 en Moûtiers (Francia), es un esquiador que ha ganado 1 Medalla Olímpica (de plata) y tiene 1 victoria en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 4 podiums).

Resultados

Juegos Olímpicos de Invierno 
 1998 en Nagano, Japón
 Eslalon: 8.º
 2002 en Salt Lake City, Estados Unidos
 Eslalon Gigante: 21.º
 2006 en Turín, Italia
 Eslalon Gigante: 2.º

Campeonatos Mundiales 
 1999 en Vail, EE. UU.
 Eslalon Gigante: 22.º
 2001 en Sankt Anton am Arlberg, Austria
 Eslalon Gigante: 11.º
 2003 en St. Moritz, Suiza
 Eslalon Gigante: 9.º
 2007 en Åre, Suecia
 Eslalon Gigante: 22.º

Copa del Mundo

Clasificación general Copa del Mundo 
 1996-1997: 57.º
 1997-1998: 34.º
 1998-1999: 41.º
 1999-2000: 22.º
 2000-2001: 65.º
 2001-2002: 37.º
 2002-2003: 42.º
 2003-2004: 44.º
 2004-2005: 44.º
 2005-2006: 51.º
 2006-2007: 60.º
 2007-2008: 68.º
 2008-2009: 82.º

Clasificación por disciplinas (Top-10)
 1999-2000:
 Eslalon Gigante: 5.º
 2001-2002:
 Eslalon Gigante: 9.º
 2002-2003:
 Eslalon Gigante: 10.º
 2003-2004:
 Eslalon Gigante: 8.º

Victorias en la Copa del Mundo (1)

Eslalon Gigante (1)

Enlaces externos 
 Perfil de Joel Chenal en la página oficial de la FIS (en inglés)

Esquiadores de Francia